Карцо́ва — женская форма фамилии Карцов. 

 Известные носители 
 Карцова, Анна Алексеевна (род. 1946) — доктор химических наук, профессор кафедры органической химии химического факультета СПбГУ.
 Карцова, Елизавета Петровна (1823—1898) — сестра милосердия, общественный и религиозный деятель. Примечания